Meja je lahko:

v geografiji:
 državna meja - ki ločuje dve državi
 gozdna meja - nadmorska višina do koder seže strnjen gozd
 drevesna meja - nadmorska višina, do katere še raste drevje
 datumska meja - na kateri se spremeni datum za en dan

v biologiji
 živa meja - strnjeno nasajeno nizko grmičevje

v kemiji:
 meja občutljivosti

v tehniki
 meja plastičnosti (za različne tipe materialov)

v astronomiji, fiziki
 Rocheeva meja
 Eddingtonova meja  - naravna meja za svetilnost oz. izsev
 meja elastičnosti - največja obremenitev, ki še ne spremeni trajno oblike telesa

naselje v Sloveniji:
Meja, naselje v občini Kranj

Večkrat se beseda meja uporablja tudi v prenesenem pomenu (Na primer: »Prekoračil je vse meje.«).

Zunanje povezave